Scheurell ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Scheurell (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Scheurell (1918–1991), deutscher Politiker (CDU)
 Klaus Scheurell (1941–2016), deutscher Fußballschiedsrichter
 Wolf-Dieter Scheurell (1944–2017), deutscher Politiker (SPD)